Немоля́ева — женская форма фамилии Немоляев.

Известные носительницы:
 Немоляева, Анастасия Николаевна (род. 1969) — советская и российская актриса театра и кино, художник, дизайнер.
 Немоляева, Светлана Владимировна (род. 1937) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.